Applewhite est un nom de famille d'origine anglo-saxonne composé des mots apple (« pomme ») et white (« blanc »), ou dérivé du nom du village d' en Angleterre.

Patronyme 
Par ordre alphabétique
 Antwan Applewhite (né en 1985), joueur américain de football américain ;
 , activiste et écrivain américain ;
  (1919–2005), écrivain américain ;
  (né en 1935), poète américain ;
  (né en 1978), joueur puis entraîneur américain de football américain ;
 Marshall Applewhite (1931–1997), gourou américain, fondateur de la secte Heaven's Gate.

Personnages de fiction 
 Betty Applewhite, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, joué par Alfre Woodard ;
 Caleb Applewhite, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, interprété par Page Kennedy puis NaShawn Kearse ;
 Matthew Applewhite, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, joué par Mehcad Brooks.

Notes et références 

Homonymie de patronyme